Граэл

 Граэл, Ларс (; род. 9 февраля 1964) — бразильский яхтсмен, двукратный призёр Олимпийских игр, брат Торбена, дядя Мартине и Марко
 Граэл, Марко — бразильский яхтсмен, брат Мартине, сын Торбена
 Граэл, Мартине (; род. 12 февраля 1991) — бразильская яхтсменка, олимпийская чемпионка
 Граэл, Торбен (, род. 22 июля 1960) — бразильский яхтсмен, двукратный олимпийский чемпион, брат Ларса, отец Марко и Мартине